Адам Лечиевич Бексултанов (; 16 октября 1974 года, Урус-Мартан, ЧИАССР, СССР – 14 декабря 2004 года, Грозный, Чеченская Республика, Россия) – лейтенант милиции, заместитель командира роты по службе оперативного батальона отряда милиции особого назначения МВД по Чеченской Республике.

Биография 
Адам Бексултанов родился 16 октября 1974 года в городе Урус-Мартан в семье Лечи и Людан Бексултановых. Будучи молодым, начал профессионально заниматься рукопашными видами спорта, не раз становился чемпионом и призёром республиканских, всероссийских и международных турниров.

В 2001 году вступил на работу в чеченском ОМОНе, который на тот момент являлся одним из наиболее боеспособных отрядов, воюющих с боевиками как на равнине, так и в горах Чечни.

За годы службы в правоохранительных органах Чеченской Республики проявил себя трудолюбивым сотрудником. Не раз награждался ведомственными наградами, как лучший сотрудник спецподразделения.

Гибель 
14 декабря 2004 года поисковая группа республиканского ОМОНа, руководимая Адамом Бексултановым, выставила выездной пост на территории Октябрьского района города Грозный. Ими для проверки была оставлена машина с тонированными стеклами марки ВАЗ-112. Бексултанов потребовал у пассажиров показать документы. Когда он открыл заднюю дверь, из салона раздалась автоматная очередь: боевики сидели, направив оружие на дверь, когда она открылась, выстрелили в упор в Адама и в другого сотрудника, тяжело ранив обоих. Бексултанов ответным огнём сумел смертельно ранить одного из пассажиров.
Адам Бексултанов скончался в тот же день по пути в больницу.

Награды  
 Орден мужества;
 Медаль «За отвагу».

Примечания 

Участники Второй чеченской войны (МВД)
Застреленные в России